Staufenberg kan syfta på:

 Staufenberg, Hessen – en kommun i Hessen, Tyskland
 Staufenberg, Niedersachsen – en kommun i Niedersachsen, Tyskland